U slavenskoj mitologiji, Dzidzilelya je boginja poljskog panteona, ona koja mazi djecu - božanstvo koje bdije nad djetinjstvom. Slična je Afroditi, Freyi i Veneri iz drugih mitologija.

Slavenska mitologija